

Aeronautica 
 North American X-10 – dimostratore tecnologico per missili terra-terra

Informatica 
 X10 – versione di X Window System pubblicata nel 1985
 X10 – standard per la domotica